Anita – nome proprio di persona italiano femminile
Anita – frazione di Argenta
Anita – sovrano ittita 
Anita – città della Contea di Cass (Iowa)
Anita – album di Amedeo Minghi del 2000
Anita – film diretto da Luca Magi del 2012
Anita – singolo del Management del 2023
ANITA (Antarctic Impulse Transient Antenna) – antenna collocata in Antartide per lo studio dei neutrini 
ANITA (A New Inspiration To Arithmetic) – prima calcolatrice da tavolo completamente elettronica